Дирутенийцирконий — бинарное неорганическое соединение
циркония и рутения
с формулой ZrRu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Дирутенийцирконий образует кристаллы
,
структура типа дицинкмагния MgZn (фаза Лавеса)
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1825°C 
(1837°C )

Примечания 

Соединения циркония
Интерметаллиды рутения
Соединения рутения по алфавиту